John Locke – filosofo britannico
John Locke (1764-1855) – politico statunitense del Massachusetts
John A. Locke (1962) – politico statunitense del Massachusetts
 John Locke – musicista statunitense
 John Locke – personaggio della serie televisiva Lost